Verchères är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Verchères ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid Saint Lawrencefloden.

Närmaste större samhälle är Repentigny,  km sydväst om Verchères.

Källor

Externa länkar

Orter i Québec